Уэте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Население — 2034 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento de Huete
 Página no oficial de Huete
 Asociación Cultural Ciudad de Huete
 Valdemoro del Rey
 Verdelpino de Huete

Муниципалитеты Куэнки